«Тревога в горах» () — румынский художественный фильм, снятый в 1955 году режиссёром Дину Негряну.

Премьера фильма состоялась 22 декабря 1955 года.

Сюжет 
Фильм рассказывает о жизни пограничников. Враги народной власти в потайном месте спрятали важные секретные документы завода, за которыми зарубежный разведцентр отправляет группу Ставреску.

В румынских горах десантирована шпионская диверсионная группа. Но вскоре пограничники обнаруживают и начинают преследовать группу Ставреску. Однако шпиону удаётся отыскать и забрать из тайника документы. Он уходит в скалы, препятствуя погоне пограничников устроив лесной пожар. Окружённый Ставреску, пытается скрыться от пограничников с помощью своей бывшей любовницы. Тем не менее, шпиону не избежать расплаты.

В главных ролях 
 Мирча Албулеску
 Ион Анхель
 Тудорел Попа — Диница
 Ливиу Чулей
 Дана Комнеа
 Юрие Дарие — Григоре
 Фори Эттерле — любовница Ставреску
 Ион Лучиан — Павел
 Эманоил Петруц — Михай Дурау
 Аурелия Сореску — Кодита
 Амза Пелля
 Ромулус Бербулеску — шпион

По информации Национального центра кинематографии Румынии за период с премьеры в 1955 году до 31 декабря 2014 года фильм посмотрели в румынских кинотеатрах 4 022 943 зрителя.

Ссылки 
 Тревога в горах

Фильмы Румынии 1955 года
Фильмы-драмы Румынии
Приключенческие фильмы Румынии
Фильмы на румынском языке
Фильмы о шпионах
Фильмы о холодной войне